Lilium ():
  — научное (латинское) название рода цветковых растений Лилия семейства Лилейные.
  — немецкая аэрокосмическая компания.
 Lilium Jet — воздушное такси с электрическим приводом немецкой компании Lilium.
  — небоскрёб в Варшаве (Польша), спроектированный Захой Хадид.
  — музыкальный проект, начатый французским музыкантом Паскалем Умбером, участником групп 16 Horsepower и Wovenhand.
 Lilium — песня в исполнении Кумико Нома, которая служит введением в аниме «Эльфийская песнь».

См. также 
 
 Лилия (значения)